Mister Hyde – personaggio del romanzo Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde
 Mister Hyde – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Mister Hyde – personaggio della serie a fumetti La Lega degli Straordinari Gentlemen
 Mr. Hyde – rapper
 Mr. Hyde – singolo dei Litfiba del 2002